Il singolare del torneo di tennis Open di Zurigo 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Zina Garrison che ha battuto in finale Claudia Kohde Kilsch 6-1, 0-6, 6-2.

Teste di serie 

 Hana Mandlíková (primo turno)
 Manuela Maleeva (semifinali)
 Zina Garrison (campionessa)
 Claudia Kohde Kilsch (finale)

 Helena Suková (quarti di finale)
 Kathy Horvath (primo turno)
 Andrea Temesvári (semifinali)
 Sylvia Hanika (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Zurigo 1984